Кычино — топоним в Удмуртии:
 Кычино — бывшая деревня в Юкаменском районе;
 Кычино — деревня в Ярском районе.